Thyroxine, een schildklierhormoon
Escherichia virus T4, een bacteriofaag
Een vaak gebruikte afkorting voor Terminator 4
Een Volkswagen Transporter type T4
Heathrow Terminal 4 (metrostation), ook wel T4 genoemd
Text Template Transformation Toolkit (Artikel in Engelstalige Wikipedia), de in Microsoft Visual Studio ingebouwde codegenerator
Aktion T4, de codenaam van nazi-Duitslands eugenetische euthanasie- en verplichte sterilisatieprogramma
Tramlijn 4 (Île-de-France), een tramlijn in Parijs
 Een verkeersweg:
 T4 (Italië)
 T4 (Tanzania)
 T4 (Zambia)